Dimier ist der Familienname folgender Personen:

 Anselme Dimier (1898–1975), französischer Trappist, Kunsthistoriker, Ordenshistoriker und Archäologe
 Yves Dimier